Александр Мозин () — советский конькобежец, серебряный призёр чемпионата Европы 1986 года.

В 1986 году на чемпионате Европы Александр Мозин победил на дистанциях 5000 и 10 000 метров, стал шестым на дистанции 1500 метров и 19-м на 500 метров, и завоевал серебряную медаль, пропустив вперёд нидерландского конькобежца Хейна Вергеера. На 10 000 метров Мозин опередил олимпийского чемпиона шведа Томаса Густафсона на 12 секунд, а Вергеера — на 21 секунду.

В этом же году на чемпионате мира в классическом многоборье Мозин занял 3 место на 5000 и 4 на 10 000 метров, но в итоге у него 7 место.

На XV зимних Олимпийских играх в Калгари Александр Мозин выступал на дистанции 10 000 метров и занял лишь 18 место.

Спортивные достижения 

 NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Личные рекорды

Примечания

Ссылки 
 
 Александр Мозин на schaatsstatistieken.nl

Википедия:Биографии современников
Персоналии по алфавиту
Конькобежцы СССР
Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1988 года